Sokolov je priimek več oseb:

 Aleksander Dimitrijevič Sokolov, sovjetski general
 Aleksander Naumovič Sokolov, sovjetski general
 Aleksej Grigorjevič Sokolov, sovjetski general
 Aleksej Nikolajevič Sokolov, sovjetski general
 Andrej Ilarionovič Sokolov, sovjetski general
 Aleksander Jakovljevič Sokolov, sovjetski general
 Arsenij Aleksandrovič Sokolov (1910 - 1986), ruski fizik
 Boris Aleksejevič Sokolov, sovjetski general
 Boris Sokolov, gimnazijski profesor ruščine v Mariboru po 1945 
 Cvetka Sokolov (*1963), slovenska mladinska pisateljica, pesnica
 Georgij Iljič Sokolov, sovjetski general
 Grigorij Grigorjevič Sokolov, sovjetski general
 Grigorij Lipmanovič Sokolov (*1950), ruski pianist, virtuoz svetovnega slovesa
 Ivan Sokolov (*1968), jugoslovanski šahist; zdaj nizozemski šahovski velemojster bosanskohercegovskega porekla
 Ivan Glebovič Sokolov (*1960), ruski pianist
 Ivan Mihajlovič Sokolov, sovjetski general
 Ivan Mitrofanovič Sokolov, sovjetski general
 Jurij Ivanovič Sokolov, sovjetski general
 Lazar Sokolov (1914 - 1984), makedonski ekonomist, profesor in politik
 Maksim Sokolov (*1972), ruski hokejist
 Mihail Ivanovič Sokolov, sovjetski general
 Nikolaj Aleksandrovič Sokolov, sovjetski general
 Nikolaj Evgenevič Sokolov, sovjetski general
 S. Ja. Sokolov, ruski/sovjetski fizik
 Sergej Leonidovič Sokolov (1911 - 2012), sovjetski vojaški poveljnik, heroj in maršal Sovjetske zveze; obrambni minister
 Sergej Mihajlovič Sokolov, sovjetski general
 Sergej Vladimorovič Sokolov, sovjetski general
 Vasilij Ivanovič Sokolov, sovjetski general
 Vasilij Pavlovič Sokolov, sovjetski general

Glej tudi 

 priimek Sokol
priimek Sokolovski
 priimek Sokolović
 priimek Orlov